Степково — название населённых пунктов в России:
 Степково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Степково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Степково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Степково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Степково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Степково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Степково — деревня в Калязинском районе Тверской области.